«Юнайтед Пресс» может означать:

 ООО «Юнайтед Пресс» — российское издательство, издающее в России журнал «Harvard Business Review Россия».
 United Press International — американское информационное агентство.